Vormoos heißen folgende geographische Objekte:

 Vormoos (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Vormoos (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich